Brusoni – cognome italiano
 Enrico Brusoni – ciclista italiano, olimpionico nel 1900
 Francesco Brusoni – poeta e umanista italiano (XVI secolo)
 Franco Brusoni – cestista italiano
 Girolamo Brusoni – letterato e scrittore italiano (1614-1686)